Ксівре́-е-Марвуазе́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Мез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 250 км на схід від Парижа, 45 км на південний захід від Меца, 45 км на схід від Бар-ле-Дюка.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 
 Ксівре-е-Марвуазен на сайті французького Національного інституту географії
 Ксівре-е-Марвуазен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Ксівре-е-Марвуазен на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)]
 [ Розташування муніципалітету Ксівре-е-Марвуазен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Ксівре-е-Марвуазен на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мез